

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Berq“ beginnt.

Berq 



Berqu 
 Berque, Jacques (1910–1995), französischer Islamwissenschaftler und Soziologe
 Berquet, Gilles (* 1956), französischer Fotograf
 Berquin, Arnaud (1747–1791), französischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Berquin, Louis de († 1529), französischer Humanist, Jurist, Staatsbeamter, Sprachwissenschaftler und Reformator